Ein Vertreter ist
 der Ausübende einer Funktion oder eines Amtes an Stelle des hauptamtlichen Amtsinhabers; siehe Stellvertreter
 ein Abgeordneter einer Gruppe oder einer Organisation, der mit einem gewissen Maß an Entscheidungsbefugnissen ausgestattet ist und im Namen seiner Gruppe oder Organisation berechtigt ist zu sprechen
 ein selbständiger Vertriebsbeauftragter zur Vermittlung und zum Abschluss von Geschäften; siehe Handelsvertreter
 in der Diplomatie: siehe Ständiger Vertreter
 in der Mathematik: ein Element einer Äquivalenzklasse
 in der Rechtswissenschaft: siehe Vertretung
 ein Exemplar
 ein Reisender

Siehe auch: